Der Name Orny bezeichnet verschiedene Orte:
die Gemeinde Orny VD im Bezirk Cossonay, Kanton Waadt
die Gemeinde Orny (Moselle) im Département Moselle, Frankreich
der Ornygletscher ist ein Seitengletscher des Trientsgletschers in den Walliser Alpen